Botean:
 Botean (), un sat în comuna Ineu, județul Bihor, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Botean, află în localitatea omonimă din comuna Ineu, județul Bihor
 Nume de familie
 Botenii, familie boierească din Țara Românească, și-au luat numele de la moșia Boteni din județul Muscel.
 John Michael Botean (* 1955, Canton, Ohio, SUA), un episcop catolic român de rit bizantin

Boteanu 
Ramura care a creat documentele fondului 
 Râul Boteanu, unul din cele două brațe care formează Râușorul
 Nume de familie
 Emanoil Boteanu (1836  1897), un general român

Toponime românești
Nume de familie românești